Коханівський Віктор Володимирович — підполковник медичної служби, лицар ордена Данила Галицького.
 Коханівський Микола Миколайович (* 1971) — український націоналістичний громадсько-політичний діяч, військовик.

Примітки